Merel ou Mérel peuvent être:

un prénom, qui peut faire référence à:
 Merel Baldé (née en 1991), une actrice, chanteuse et auteure-compositrice-interprète néerlandaise
 Merel Freriks (née en 1998), une joueuse internationale de handball néerlandaise
 Merel Sager (1899-1982), un architecte américain
 Merel Smulders (née en 1998), une coureuse cycliste néerlandaise
 Merel van Dongen (née en 1993), une joueuse de football internationale néerlandaise

un nom de plume, qui peut faire référence à:
 Mérel, le nom de plume de Michel Schickler (né en 1952), un illustrateur

un nom de famille, qui peut faire référence à:
 Jean-Marie Mérel (1854-1932), un missionnaire catholique français
 Loïc Merel (né en 1965), un mathématicien français

voir aussi 
 Marelle, un mot venant de l’ancien français (XIIe siècle) merel, mereau ou marel, signifiant « palet, jeton, ou petit caillou »
 Mérelle, une page d'homonymie

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme